Pover'ammore – canzone di Nino D'Angelo e Carmelo Zappulla
Pover'ammore – album di Carmelo Zappulla
Pover'ammore – film del 1982